Рукометна репрезентација Бразила која се налази под покровитељством Рукометног савеза Бразила представља Бразил у рукомету на свим међународним такмичењима.

Пласман репрезентације на великим такмичењима

Олимпијске игре 
Репрезентација Бразила први пут учествује на Олимпијским играма 1992.

Светска првенства

Панамеричка првенства 
Бразил је учествовао на свих 14 одржаних првенстава и постигао следеће резултате:
 Прво место (2)
 2006, 2008
 Друго место (6)
 1981, 1989, 1994, 2002, 2004, 2010
 Треће место (3)
 1985, 1998, 2000, 
 Четврто место (3)
 1979, 1983, 1996

Тренутни састав 
 Састав на СП 2011.

Селектор: Хавијер Коста

Спољашње везе 
 Национална рукометна репрезентација
 Рукометни савез Бразила
 brasilhandebol.com.br 

Б
Репрезентације Бразила
Рукомет у Бразилу